Censor puede referir a:
 Un censor romano era un magistrado de la antigua Roma a cuyo cargo estaba formar el censo de la ciudad y velar sobre las costumbres de los ciudadanos.
 En Derecho, un censor es una persona que censura las publicaciones, películas, comunicaciones, etc.
 Accionista de una sociedad anónima elegido por la junta general para examinar e informar sobre el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la propuesta sobre la distribución de beneficios y la memoria.
 En una empresa, el censor jurado de cuentas es el técnico de profesión liberal, miembro del Instituto de censores jurados de cuentas, que certifica, verifica, estima y organiza la contabilidad y balance de una empresa. En América latina se denomina auditor; en España el censor jurado de cuentas accede al Instituto mediante oposición y tiene atribuciones, como la auditoría de Bolsa, que no puede ejercer el auditor contable.
 En psicoanálisis, el censor hace referencia al súper yo.
 El Censor, periódico español del siglo .
 El Censor (1820-1822), semanario español impreso en Madrid durante el Trienio Liberal.
 El censor, película argentina basada en la vida del periodista y encargado de la censura al cine nacional de la década de 1970, Miguel Paulino Tato.
 Censor, pseudónimo bajo el cual Gianfranco Sanguinetti publicó en 1975 Informe Verídico sobre las Últimas Oportunidades de Salvar el Capitalismo en Italia.
 Por extensión:
 el que en una corporación o sociedad está encargado de velar por la observancia de los estatutos, reglamentos y acuerdos.
 el que es propenso a murmurar o criticar las acciones o cualidades de los demás (véase "Censura").